La 'gare de l'aéroport d'Helsinki-Vantaa'(en , en ) est une gare ferroviaire située dans l'Aéroport d'Helsinki-Vantaa à Vantaa en Finlande.

La gare est à  de la gare d'Aviapolis et à  de la gare de Leinelä.

Histoire

Service des voyageurs

Accueil

Desserte 
La gare est desservie par les trains   de la Ceinture ferroviaire.

Intermodalité

Bus d'HKL
Les bus de la région d'Helsinki desservant l'aéroport sont:

Projets Lentorata et Itärata 
Dans le cadre du projet Lentorata, la gare de l'aéroport d'Helsinki-Vantaa serait directement reliée à la gare centrale d'Helsinki par un tunnel faisant surface à Kerava et se poursuivant jusqu'à la gare de Tampere.
La gare de l'aéroport serait sur le trajet de l'Itärata.

Galerie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes ferroviaires de la banlieue d'Helsinki
 Liste de gares d'aéroport
 Liste de gares en Finlande
 Transport ferroviaire en Finlande

Liens externes 

Helsinki-Vantaa
Helsinki-Vantaa
Helsinki-Vantaa
Lentokenttä (Vantaa)